El padre Emerano de Thurn y Taxis, hasta su profesión de fe Príncipe Max Emanuel de Thurn y Taxis (; 1 de marzo de 1902, Regensburg - 3 de octubre de 1994, id.) fue un padre benedictino alemán y miembro de la Casa Principesca de Thurn y Taxis.

Primeros años 
Max Emanuel era el quinto hijo varón (cuarto, contando los hijos que alcanzaron la edad adulta) del Príncipe Alberto I de Thurn y Taxis, y de su esposa, la Archiduquesa Margarita Clementina de Austria. Tenía seis hermanos y una hermana. El hermano mayor de Max Emanuel era  el Príncipe Francisco José de Thurn y Taxis.

Vida monástica 
Max Emanuel ingresó en la Orden de San Benito en 1923 y se hizo miembro de la abadía de Neresheim. Para su nombre religioso, eligió Emerano en honor a San Emerano de Regensburg, santo patrón del castillo de Emerano (previamente un monasterio), la residencia de la familia principesca.

En 1951, Max Emanuel recibió la concesión papal para la refundación del anterior monasterio de la abadía de Prüfening. Posteriormente en la década de 1950, fundó el Liturgiewissenschaftliche Institut Regensburg-Prüfening (Instituto Científico Litúrgico de Regensburg-Prüfening). Por más de 30 años de su vida, Max Emanuel residió aisladamente en la abadía de San Emerano propiedad de la familia en Regensburg. Su deseo de revivir la vida monástica no fue satisfecho, sin embargo, así que abrió la abadía de Prüfening como lugar de encuentro y hogar para jóvenes y pobres. Max Emanuel murió en 1994, siendo el último de todos sus hermanos en morir.

La asociación Klosterprüfungen e. V. había acumulado un patrimonio considerable a lo largo de los años, por un importe equivalente a más de 3,5 millones de euros, para reconstruir el monasterio. Dado que esta empresa finalmente fracasó y el padre Emerano no había dejado testamento, el Estado Libre de Baviera decidió distribuir estas donaciones a varias fundaciones e instituciones eclesiásticas, incluida la Fundación Cultural REWAG. La construcción de la nueva biblioteca del Monasterio de Metten fue financiada en parte por la finca.

Ancestros

Referencias 

Nacidos en Ratisbona
Príncipes de Thurn y Taxis
Católicos de Alemania
Benedictinos de Alemania
Sacerdotes de Alemania